DFB kan syfta på

 DFB – Tysklands fotbollsförbund, se Deutscher Fussball-Bund
 DFB – en nyhetsbyrå, föregångare till Tidningarnas Telegrambyrå, se De förenade byråerna
 DFB – ett indiskt parti, se Democratic Forward Bloc
 DFB – en svensk orkester, se Den flygande bokrullen
 dfb – en klimatkod i Köppens system